«Ю́диф та голова́ Олофе́рна» () — картина австрійського художника Густава Клімта, що була написана у 1901 році. Знаходиться в Австрійській галереї м. Відень.

Сюжет 
Сюжет картини був сформований з біблійської історії про єврейську шпигунку Юдиф. Згідно з легендою, її народ був під владою ассирійців. Завдяки своїй неземній красі, Юдиф звабила ассирійського полководця Олоферна та одного вечора приспала його і відрізала голову. Образ Юдиф завжди асоціюється з непокорою, патріотичністю, хоробрістю та чарівною красою.

Історія 
Картина була написана у період скандальної творчості художника. На час її створення Густав Клімт мав стосунки з натурницею Адель Блох-Бауер, що була жінкою відомого віденського банкіра. Юдиф на картині була інтерпретована у стилі ХХ століття. Сучасність полотна підкреслена її витонченою сексуальністю, а декоративна позолота яскраво виражає багатство та розкіш табору ассирійців-загарбників. Шедевр був виконаний олійними фарбами.

Примітки

Джерела 
https://muzei-mira.com/avstrijjskaja-zhivopis/1947-yudif-i-golova-oloferna-gustav-klimt-opisanie.html

Картини Густава Клімта
Картини 1901